En France, trois lois sont couramment désignées sous le nom de « loi sur l'eau » :
 la loi relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
 la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
 la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du  (loi ) ;
Au Québec, la loi, affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection, est souvent désignée sous le nom de « loi sur l'eau ».